Die Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg 1936/37 war die vierte Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg im Sportgau Nordmark. Sie diente als eine von drei zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Nordmark. Die Staffelmeister dieser drei Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Nordmark ausgespielt wurden.

Die Bezirksklasse Groß-Hamburg wurde erneut in den Staffeln Hammonia und Hansa zu je zwölf Vereinen und im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison startete am 6. September 1936, die letzten Spiele kamen am 13. Juni 1937 zur Austragung. In der Hammonia-Staffel setzte sich der Gauligaabsteiger SV Polizei Hamburg mit zwei Punkten Vorsprung über den SV Uhlenhorst-Hertha durch, die Hansa-Staffel gewann der SK Komet Hamburg mit einem Punkten Vorsprung gegenüber dem SC Urania Hamburg. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur Gauliga Nordmark 1937/38 setzte sich beide Hamburger Vereine durch und stiegen in die Erstklassigkeit auf. Zur kommenden Spielzeit wurde das Verbandsgebiet nach Beitritt von Harburg und Wilhelmsburg im Rahmen des Groß-Hamburg-Gesetzes erweitert, daher stiegen in dieser Saison aus beiden Staffeln je drei Vereine in die Kreisklasse ab.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Nordmark
Fußballsaison 1936/37